Patzig bezeichnet

 Patzig, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

Patzig ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Patzig (1850–1929), deutscher Buchhändler, Parteisekretär und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Bernd Patzig (* 1944), deutscher Radrennfahrer aus der DDR
 Bernhard Patzig (1890–1958), deutscher Mediziner
 Conrad Patzig (1888–1975), deutscher Marineoffizier 
 Edwin Patzig (1846–1929), deutscher Byzantinist und Gymnasiallehrer
 Gerhard Patzig (1927–2009), deutscher Kunsthändler und Maler
 Günther Patzig (1926–2018), deutscher Philosoph und Schriftsteller 
 Heinz Patzig (1929–2013), deutscher Fußballspieler- und Trainer
 Helmut Brümmer-Patzig (1890–1984), deutscher Marineoffizier, der 1918 das Lazarettschiff Llandovery Castle versenkte und anschließend ein Kriegsverbrechen beging
 Johann Christian Friedrich Patzig (1774–1840), deutscher Beamter
 Uwe Patzig (* 1948), deutscher Politiker (CDU), MdV und MdB
 Volkmar Patzig (1938–2014), deutscher Maler

Siehe auch: